Maggio est un patronyme italien porté notamment par :

 Christian Maggio (1982-), footballeur international italien ;
 Dante Maggio (1909-1992) est un acteur italien ;
 Pupella Maggio (1910-1999), actrice italienne ;
 Rosalia Maggio (1921-1995,, actrice italienne ;
 Veronica Maggio (1981-), chanteuse suédoise.